Tempe se poate referi la:
Tempe, Arizona - un oraș din comitatul Maricopa, statul Arizona, Statele Unite.
Tempe, New South Wales - o suburbie în Sydney, Australia.
Valea Tempe - un defileu în nordul Tesaliei, Grecia situat între munții Olimp la nord și Ossa la sud.
Lacul Tempe - un lac în provincia South Sulawesi, Indonezia.